Zemour est un nom d'Afrique du Nord, qui signifie « olivier » en berbère  et qui peut se référer à un :

Patronyme
 Frères Zemour (aussi orthographié Zemmour), fratrie de juifs pieds-noirs qui a défrayé la chronique durant les années 1970.
 Marcel Zemour, réalisateur de télévision (Le Juste Prix...)
Michael Zemour

Toponyme
 Tiris Zemour, région du nord de la Mauritanie (voir Zouerate).

Notes